Rheingau heißen folgende geographischen bzw. politischen Objekte

in Deutschland:
 Rheingau, Hügelland zwischen Walluf und Lorchhausen, darin liegen geographisch:
 Rheingaukreis, historischer Kreis, bestand zwischen 1867 und 1977
 Rheingau-Taunus-Kreis, aktueller Kreis, 1977 aus Zusammenlegung von Rheingaukreis und Untertaunuskreis entstanden
 Rheingau (Weinanbaugebiet), dortiges Anbaugebiet für Qualitätswein
 Rheingaugebirge, westlichster Abschnitt des Hohen Taunus
 Oberrheingau, südhessische Landschaft im Bereich der Bergstraße

in der Schweiz:
 Rheingau (Alpenrheintal), Territorium im 9. bis 12. Jahrhundert, grob entsprechend dem unteren St. Galler Rheintal

Rheingau steht für:
 Rheingau (Schiff, 1985), ein Binnenfahrgastschiff im Oberen Mittelrheintal

Siehe auch:
 Rheintal